Nyandekwa – distretto della regione di Shinyanga, in Tanzania
 Nyandekwa – distretto della regione di Tabora, in Tanzania